Huis te Lande (Rijswijk), een wijk en straat in Rijswijk
 de voormalige Tuinbouwschool Huis te Lande